

Sigle 
 Lega Nazionale Professionisti  – principale lega professionistica italiana di calcio, dal 2010 scissasi in:
 Lega Nazionale Professionisti Serie A
 Lega Nazionale Professionisti Serie B
 Lega Nazionale Pallacanestro  – lega italiana di pallacanestro, attiva dal 1973 al 2013
 Lega Nazionale Pallacanestro  – lega italiana di pallacanestro, attiva dal 2013

Codici 
 LNP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile Lonesome Pine di Wise, Virginia (Stati Uniti)